Abolitionismus steht für:
 Abolitionismus, die Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei
 Abolitionismus (Kriminologie), die Bewegung zur Abschaffung von Gefängnissen und Strafrecht
 Abolitionismus (Prostitution), die Bewegung zur Abschaffung der staatlich kontrollierten Prostitution
 Abolitionismus (Tierrechte), eine Richtung innerhalb der Tierrechtsbewegung